См. также: Кубок Белоруссии по футболу 2017/2018 

Финал Кубка Белоруссии по футболу 2018 — финальный матч 27-го розыгрыша этого футбольного турнира.
В финале встретились борисовский БАТЭ и «Динамо-Брест». Матч состоялся 19 мая 2018 года и впервые прошёл в Могилёве на стадионе «Спартак».

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Финал, который мы заслужили

2018
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2017/2018